Alfonseca ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Alfonseca (* 1972), dominikanischer Baseballspieler
 José Dolores Alfonseca (1878–1933), dominikanischer Politiker
 Juan Bautista Alfonseca (1810–1875), dominikanischer Komponist und Kapellmeister
 Miguel Alfonseca (1942–1994), dominikanischer Lyriker, Erzähler und Dramatiker